Колониальный секретарь Барбадоса () — государственный пост в британском Барбадосе.  помогал  в управлении повседневными делами колонии.

Список колониальных секретарей Барбадоса

Ссылки 
 

Государственное устройство Барбадоса
История Барбадоса